Sven Löfgren kan syfta på:

* Sven Löfgren (1906–1991), svensk skådespelare
 Sven Löfgren (1906–1977), svensk författare
 Sven Löfgren (1910–1978), svensk läkare
 Sven Emil Löfgren (1878–1934), svensk folkskollärare och författare
 Sven-Åke Lövgren (född 1939), svensk friidrottare